Ива́н Тимофе́евич Бы́ков () — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Кировского обкома КПСС (1947—1952), председатель Кировского облисполкома (1945—1947).

Биография 
Родился в деревне Круглыш.

Окончил 1 курс педагогического и зооветеринарного институтов, в 1942 г. — Школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б).

В 1929 г. — председатель Исполнительного комитета Гороховского волостного Совета (Вятская губерния).

В 1929—1930 гг. — председатель ячейки ВКП(б) коммуны «Пахарь», заведующий Верховинским районным земельным отделом, организационно-массовым отделом Верховинского районного комитета ВКП(б) (Нижегородский край).

 1930—1931 гг. — председатель исполнительного комитета Верховинского районного Совета (Нижегородский край).
 1933—1936 гг. — заведующий Верховинским районным земельным отделом (Горьковский — Кировский край).
 1936—1938 гг. — заведующий кабинетом ВКП(б), заместитель секретаря Верховинского районного комитета ВКП(б) (Кировский край — область).
 1938—1941 гг. — первый секретарь Шарангского районного комитета ВКП(б) (Горьковская область).
 1941—1942 гг. — заведующий сельскохозяйственным отделом Кировского областного комитета ВКП(б).
 1942—1943 гг. — инструктор Управления кадров ЦК ВКП(б).
 1943—1945 гг. — второй секретарь Кировского областного комитета ВКП(б).
 1945—1947 гг. — председатель исполнительного комитета Кировского областного Совета.
 1947—1952 гг. — первый секретарь Кировского областного комитета ВКП(б).
 1952 г. — в резерве ЦК ВКП(б).
 1952—1960 гг. — заместитель, первый заместитель председателя Исполнительного комитета Вологодского областного Совета.

Депутат Верховного Совета СССР 2-3-го созывов.

С 1960 г. на пенсии.

Награды и звания 
Награждён орденом Отечественной войны I степени.

Комментарии

Примечания

Источники 
 Политические лидеры Вятского края. Век XX: Биографический справочник / CD. ГАСПИ КО. — Киров, 2006.

Первые секретари Кировского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Председатели Кировского облисполкома
Председатели районных исполкомов РСФСР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Кировского обкома КПСС
Депутаты Вологодского областного совета